Aardrijkskunde
Robbins (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Robbins (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina

Bedrijf
Baskin-Robbins, Amerikaanse keten van ijswinkels

Fictief figuur
Al Robbins, personage uit de Amerikaanse serie CSI: Crime Scene Investigation

Personen met de achternaam Robbins
Brian Robbins, Amerikaans acteur, producer, regisseur en scenarioschrijver
Frederick Chapman Robbins, Amerikaans viroloog en pediater
Jerome Robbins, Amerikaans choreograaf
Michael Robbins, Brits acteur
Tim Robbins, Amerikaans acteur, filmproducent, filmregisseur, scenarioschrijver en zanger
Tom Robbins, Amerikaans schrijver
Tony Robbins, Amerikaans coach, spreker en schrijver